Кірсанов () — російське прізвище, утворене від Кирсан — народної форми канонічного імені Хрисанф. Відомі носії:

Персоналії 
 Кірсанов Артемій Павлович (1980) - український сценарист та театральний режисер.
 Кірсанов Микола Володимирович (1980) — гравець національної збірної України з регбі, грає на позиції стовпа в першому ряду сутички.
 Кірсанов Микола Миколайович (1935—1998) — радянський футбольний суддя, український футбольний функціонер. Суддя всесоюзної категорії, арбітр ФІФА.
 Кірсанов Олександр Миколайович (? — 2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кірсанов Петро Семенович
 Кірсанов Сергій Федорович (1963) — український радянський спортсмен, веслувальник, заслужений майстер спорту, срібний призер Олімпіади 1988 року.
 Кірсанов Олександр Васильович (1902—1992) — хімік; член АН УРСР, працював у галузі органічної хімії, відкрив фосфазореакцію (реакція Кірсанова) (1950) та реакцію прямого амідування карбонових кислот (1949).
 Кірсанов Семен Ісакович (1906—1972) — російський поет.

Літературні персонажі 
 Микола Петрович Кірсанов — персонаж роману І. С. Тургенєва «Батьки і діти»
 Павло Петрович Кірсанов — персонаж роману І. С. Тургенєва «Батьки і діти»
 Аркадій Миколайович Кірсанов — персонаж роману І. С. Тургенєва «Батьки і діти»
 Олександр Матвійович Кірсанов — персонаж роману М. Г. Чернишевського «Що робити?»

Населені пункти 
 Кірсанов — місто в Тамбовській області (Росія).
 Кирсанове — село в Харківському районі Харківської області.